Косув-Ляцки ()  —  город  в Польше, входит в Мазовецкое воеводство,  Соколувский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 11,57 км². Население — 2152 человек (на 2004 год).

История
Статус города получил 1 января 2000 года.

Ссылки
 Официальная страница города

Города Мазовецкого воеводства